Un seminario puede ser:
 un seminario, centro de formación para los aspirantes al sacerdocio; 
 un seminario como reunión didáctica en torno a un/a especialista donde los/as estudiantes participan activamente en las propuestas del/la maestro/a;
 un banco de semen, o colección de semillas;
 el Colegio Seminario de San José, Costa Rica; o
 el Colegio Seminario de Montevideo, Uruguay.

de:Lehrerseminar